O nome Rodrigues Jardim pode se referir a:

José Rodrigues Jardim, presidente da província de Goiás na primeira metade do século XIX.
Francisco Leopoldo Rodrigues Jardim, governador de Goiás na década de 1890.
Eugênio Rodrigues Jardim, governador de Goiás na década de 1920.

Desambiguação